Ра́менки:
 Раменки — бывшая деревня, включённая в состав Москвы в 1960 году.
 Раменки — улица в Москве.
 Раменки — бывший муниципальный округ, существовавший в Москве с 1991 по 1995 год.
 Раменки — современные район и внутригородское муниципальное образование в Москве.
 Раменки — станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.
 Раменки — село в Егорьевском районе Московской области.
 Раменки — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Раменки — деревня в Торжокском районе Тверской области.

См. также 
 
 Раменье
 Раменка